Mirages est le neuvième tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Héritiers d'Enkidiev. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
L’enchanteresse elfe Moérie prépare son plan pour détruire tous les panthéons. Mais un dieu d'un autre univers, Kimaati, apparait à An-Anshar et capture les habitants du château avec l'aide de Tayaress. Onyx est alors occupé a conquérir le nouveau monde et y imposer le culte d'Abussos. Corindon, dieu caracal et amant de Moérie attaque les enfants-oiseaux d'Enkidiev pour que la destruction soit totale mais Sparwari les sauve en les amenant à Irianeth. Malika est envoutée par Moérie pour tuer la reine Elfe. Les habitants d'An-Anshar réussissent à s'échapper mais sont condamnés à errer temporairement sur les terres inconnues. 

Marek et Ayarcoutec tentent de s'échapper de la Forteresse où ils sont prisonniers pour prévenir Onyx.

Le tome se finit par l’élimination des différents panthéons célestes, ne laissant qu'une poignée de survivants, dont Fan qui essaye d’empêcher la destruction totale d'Enkidiev mais qui se retrouve dans une tornade...

Les Héritiers d'Enkidiev
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2014
2014 en fantasy